USS James Madison je bilo ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS James Madison (1807) 
 USS James Madison (SSBN-627)

James Madison